Рики Алан Берри (, 6 октября 1964 — 14 августа 1989) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации за команду «Сакраменто Кингз».

Биография 
Берри родился в Лансинге, Мичиган. Выступал за баскетбольные команды в университете штата Орегон (1983/84) и университете штата в Сан-Хосе (1984/85-1987/88). На драфте НБА 1988 года был выбран в первом раунде под общим 18 номером клубом «Сакраменто Кингз». Берри успешно дебютировал в НБА, набирая в среднем за игру 11 очков и делая 3,1 подбора.

В межсезонье 1989 года, незадолго после своего 25 летия, Берри был найден мёртвым в своём доме. 14 августа 1989 года он застрелился.

Ссылки 
 College & NBA stats @ basketballreference.com
 Article about Ricky Berry’s NBA signing (published August 3, 1988) @ nytimes.com
 Article about Berry’s suicide (published August 15, 1989) @ nytimes.com

Баскетболисты США
Игроки «Сакраменто Кингз»